Безіменна — річка в Україні, яка протікає в межах Чемеровецької селищної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Ліва притока річки Жванчика (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 10 км, площа басейну водозбору 23,7 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 3,37 км, коефіцієнт звивистості річки — 2,97. Формується декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Кормильча. Спочатку тече на південний схід, потім на південний захід через село Жердя й у селі Кочубіїв впадає в річку Жванчик, ліву притоку Дністра.

Цікаві факти 
 У селі Жердя річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Хмельницької області через Кам'янець-Подільський — Сатанів — Війтівці — Теофіполь — Білогір'я).
 У XIX столітті у селі Жердя існувало 2 водяних млини.

Примітки

Посилання 

 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Чемеровецького району
Річки України без назви